The Faith of Her Fathers – cortometraggio del 1914 diretto da Edgar Lewis (come Edward Lewis
The Faith of Her Fathers – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Giblyn